Franco-belge peut faire référence à:

 une personne ayant la double nationalité française et belge
 Bande dessinée franco-belge, un style de bande dessinée francophone
 Franco-Belge de fabrication du combustible, une filiale de Framatome qui produit des assemblages combustibles
 Frontière franco-belge, la frontière séparant la France et la Belgique
 Jumelage franco-belge, liste
 Société franco-belge, une société qui fabriquait du matériel roulant ferroviaire